Ариадна Константиновна Рокоссовская (род. 7 октября 1980, Москва) — журналист-международник; правнучка маршала Константина Рокоссовского, дочь Константина Рокоссовского и Людмилы Окуневой.

В 1997 году окончила московскую школу 1243 (бывшая 60-ая спецшкола). В 2002 году окончила факультет международной журналистики МГИМО. Была сотрудником международной редакции агентства ИТАР-ТАСС, студии «Международная Панорама», телеканалa РТР, «Российской газеты», где с 2002 года работала журналистом в отделе международной информации, затем заместителем ответственного секретаря редакции. С 2010 по 2022 год занималась международной журналистикой, специализируется в европейской политике, событиях в Польше и Германии. В польском издании «Газе́та выбо́рча» печатался цикл её статей «Из России о России»

30 июля 2014 года в посольстве Польши ей был вручён польский знак отличия «Бронзовый Крест Заслуги», которым она была удостоена за особый вклад в создание в российском обществе доброжелательной картины Польши, а также объективное и профессиональное изложение польских дел.

Владеет польским, немецким и английским языками. Замужем. В 2009 году у неё родился сын Юрий.

Примечания

Ссылки 
Красный маршал. Ариадна Рокоссовская о прадеде // По-живому
«Бриллиантовая „Искра“» // РГ 

Журналисты России